Алек Уильям Альфред Сток (; 30 марта 1917 года, Писдаун Сент-Джон, Сомерсет, Англия - 16 апреля 2001 года, Уимборн Минстер, Дорсет) — английский футболист, нападающий. Больше известен, как футбольный тренер, возглавлял ряд известных английских и итальянских клубов.

Клубная карьера 
На профессиональном уровне Сток играл на позиции крайнего нападающего в клубах «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Йовил Таун». Особых успехов как футболист не добился и получил большую известность как футбольный тренер. Во время второй мировой войны принимал участие в боевых действиях, был командиром танка, получил ранение под городом Кан.

Тренерская карьера 
В конце карьеры футболиста Сток стал играющим тренером клуба «Йовил Таун», на работу в который он устроился по объявлению в газете. Затем руководил клубом «Лейтон Ориент», а в 1957 году перешёл итальянский чемпионат, в гранд итальянского футбола клуб «Рома», это стало единственным опытом по работе в иностранном клубе, в карьере Стока. С 1959 по 1968 год тренировал «Куинз Парк Рейнджерс» с которым выиграл Кубка английской лиги в 1967 году. Затем тренировал ещё ряд английских клубов, с «Фулхэмом» дошёл до финала Кубка Англии, с остальными клубами трофеев не завоёвывал. Завершил тренерскую карьеру в клубе «Борнмут» в 1980 году.

Достижения 
 Обладатель Кубка английской лиги (1): 1967.
 Финалист Кубка Англии (1): 1974/75.

Ссылки 
 Профиль на theguardian.com
 Профиль на fulhamfc.com

Родившиеся в Сомерсете
Умершие в Дорсете
Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Тренеры ФК «Йовил Таун»
Тренеры ФК «Лейтон Ориент»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Лутон Таун»
Тренеры ФК «Фулхэм»
Тренеры ФК «Борнмут»
Тренерский штаб ФК «Арсенал» Лондон